Љубија може бити:

 Љубија (Приједор), градић у општини Приједор, Република Српска, БиХ
 Љубија (Мозирје), насеље у општини Мозирје, Република Словенија

или

 Љубија (ријека), лијева притока Сане